Termenul „Münchhausen” se poate referi la:

 Denumiri geografice
 Münchhausen (am Christenberg), în Marburg-Biedenkopf, (Hessa)
 Münchhausen (Westerwald), cartier al comunei Driedorf, Lahn-Dill. Hessa
 Munchhouse Münchhausen, Departement Haut-Rhin, Franța
 Munchhausen, Departement Bas-Rhin, Franța
 Cetatea Münchhausen lângă Wachtberg-Adendorf (aproape de Bonn)
 Persoane
 Otto von Münchhausen
 Baronul de Münchhausen

 Literarură
 Münchhausen (sau Uimitoarele călătorii ale baronului Münchhausen) - povestire de Gottfried August Bürger

 Adaptări
 Münchhausen, film german din 1943, regizat de Josef von Báky
Baronul de Münchhausen, film cehoslovac din 1961, regizat de Karel Zeman
 Aventurile Baronului Munchausen, film britanico-vest-german din 1988, regizat de Terry Gilliam

 Alte denumiri
 Sindromul Münchausen
 Premiul de operă "Neuköllner Opernpreis" pentru opera Münchhausen - Herr der Lügen (libret de Holger Siemann), Berlin: 2002.) a fost decernat lui Dan Dediu
 Premiul Münchhausen
 Münchhausiade în limba germană înseamnă povestiri în stilul lui Münchhausen